Luja ist der Familienname von
Johann Christian Reinhard Luja (1767–1847), deutscher evangelischer Pfarrer und Heimatforscher
Katharina Karolina Luja (1800–1874), deutsche Malerin 
Siehe auch:
 Luya